Арма́ндо Сади́ку (; род. 27 мая 1991, Эльбасан, Албания) — албанский футболист, нападающий испанского клуба «Картахена». Выступал за сборную Албании. Автор первого гола Албании на международных турнирах.

Карьера 
Начинал свою карьеру в низших дивизионах чемпионата Албании по футболу. В 2010 году подписал контракт с двукратным чемпионом страны, командой «Эльбасани». Но уже через сезон Садику отправился в Европу, в клуб швейцарской Челлендж-лиги «Локарно». В 2011 году дебютировал за молодёжную сборную Албании. Является лучшим бомбардиром в своей группе в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы.
Садику в то время находился в сфере интересов швейцарского «Янг Бойза», итальянской «Сиены» , мёнхенгладбахской «Боруссии» и «Ростова», но в начале 2014 года игрок подписал контракт с «Цюрихом». В составе многократного чемпиона Швейцарии Садику провёл два с половиной сезона, а зимой 2016 года на правах аренды перешёл в футбольный клуб «Вадуц», будучи на тот момент лучшим снайпером «Цюриха» в чемпионате. В первой же игре за новый клуб отметился дублем в ворота «Лугано».

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: 23 матча / 6 голов; eu-football.info.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки сборной Албании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Эльбасани»
Игроки ФК «Локарно»
Игроки ФК «Лугано»
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Вадуц»
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «ББ Эрзурумспор»
Игроки ФК «Боливар»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Картахена»